Йо́нсен () — норвезьке патронімічне прізвище.

Відомі носії:

 Агнет Йонсен (; 1994) — норвезька співачка і авторка пісень саамського походження
 Бьорн Йонсен (; 1991) — норвезький футболіст, нападник
 Ерланд Йонсен (; 1967) — норвезький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ронні Йонсен (; 1969) — норвезький футболіст, захисник
 Фруде Йонсен (; 1974) — норвезький футболіст, нападник

Норвезькі прізвища